I76, I-76 ou I/76 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 I-76, un sous-marin de la Marine impériale japonaise, renommé I-176 pendant sa phase de construction.

Routes 
  Interstate 76 (est), une autoroute inter-États américaine parcourant l'Ohio, la Pennsylvanie et le New Jersey ;
  Interstate 76 (ouest), une autoroute inter-États américaine située au nord-ouest du Colorado et dans l'est du Nebraska ;
  Route slovaque I/76 reliant Štúrovo à Hronský Beňadik.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres